Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Serhij Stachovs'kyj che ha battuto in finale Thiago Alves 7-5, 7-64.

Teste di serie 

Assente
 Marcel Granollers (secondo turno)
 Guillermo García López (quarti di finale)
 Iván Navarro (semifinali)

 Jérémy Chardy (quarti di finale)
 Santiago Ventura (primo turno)
 Frederico Gil (primo turno)
 Michael Berrer (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2008